Gharib Amzine (Montbéliard, 3 de maio de 1973) é um ex-futebolista profissional marroquino, meia, que disputou a Copa do Mundo de 1998. Entre as equipes defendidas por Amzine, estão Mulhouse, Racing Strasbourg and Troyes AC.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas de Marrocos
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Futebolistas do Football Club de Mulhouse